Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de la Citadelle :

Belgique 
 Rue de la Citadelle à Bruxelles
 Rue de la Citadelle à Tournai

France 
 Rue de la Citadelle à Cambrai
 Rue de la Citadelle à Nancy
 Rue de la Citadelle à Valenciennes

Notes et références 

Citadelle